Абдулла (Абдолла) Карсакбаев (2 октября 1926, село , ныне Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан — 2 сентября 1983, Алма-Ата, Казахская ССР) — советский казахский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1978).

Биография 
В 1956 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. Э. Чиаурели и И. А. Пырьева).

В 1947-1983 годах работал режиссёром на студии «Казахфильм», где участвовал в создании художественных фильмов «Мать и сын» (1955), «Если бы каждый из нас…» (1961, оба совместно с режиссёром (С. К. Ходжиковым), «Крылатый подарок» (1956, совместно с А. Слободником и Э. И. Файком), «Ботагоз» (1957, совместно с Е. Е. Ароном).

Поставил художественные фильмы на историко-революционные темы: «Тревожное утро» (1968), «Погоня в степи» (1979, серебряная медаль ВДНХ СССР).

Экранизировал в основном детские фильмы: «Меня зовут Кожа» (1963, совместно с Т. Б. Дуйсебаевым, дипломы смотра-соревнования кинематографистов Средней Азии и Казахстана в 1964 году, Международного кинофестиваля в Каннах в 1967 году), «Путешествие в детство» (1969), «Брат мой» (1972), «Беги, пока не поздно» (1974, телефильм), «Эй, вы, ковбои!» (1975), «Алпамыс идёт в школу» (1976, главный приз в конкурсе детских фильмов 10-го Всесоюзного кинофестиваля в Риге 1977 года), «Солёная река детства» (1983).

Поставил также хроникально-документальные ленты: «Народные ремёсла казахов» (1958), «Тургайские горизонты» (1963), «Черкасская оборона» (1970), «Актюбинск» (1978).

Фильмография 
 1963 — Меня зовут Кожа (совместно с Т. Б. Дуйсебаевым)
 1968 — Тревожное утро
 1969 — Путешествие в детство
 1972 — Брат мой
 1975 — Эй, вы, ковбои!
 1976 — Алпамыс идёт в школу
 1979 — Погоня в степи
 1983 — Солёная река детства

Память 
24 июля 2001 года имя Абдоллы Карсакбаева было присвоено Жанакурылысской средней школе Узынагашского аульного округа Жамбылского района Алматинской области.

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Выпускники ВГИКа